Kalkbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalkbådan, Vörå, Österbotten, 
 Kalkbådan (vid Lappörarna, Korsholm), Österbotten, 
 Kalkbådan (vid Replot, Korsholm), Österbotten, 
 Kalkbådan, Vasa, Österbotten,

Se även
Kallbådan

Robotskapade Finlandförgreningar